Iskar bezeichnet:

 einen Fluss in Bulgarien, siehe Iskar
 eine Stadt in Westbulgarien, siehe Iskar (Stadt)
 ein Dorf im Bezirk Warna
 ein Dorf im Bezirk Plewen
 einer Stadtbezirk in Sofia

Sonstiges:
 Iskar-Gletscher, Gletscher auf der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis